Нью́болд () — фамилия. Известные носители:

 Ньюболд, Стивен (род. 1994) — багамский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Ньюболд, Уолтон (1888—1943) — британский левый политический деятель, литератор, экономист.